Elisabeth van Thüringen (1207-1231), landgravin van Thüringen, heilige
 Elisabeth van Hongarije (1128-1154), dochter van koning Béla II van Hongarije en Helena van Servië
 Elisabeth van Hongarije (1144-1189), dochter van koning Géza II van Hongarije en Euphrosina van Kiev
 Elisabeth van Hongarije (1236-1271), dochter van koning Béla IV van Hongarije en Maria Lascaris van Byzantium
 Elisabeth van Hongarije (1255-1313), dochter van koning Stefanus V van Hongarije en Elisabeth van Koemanië
 Elisabeth van Hongarije (1555-1558)